Буинск — название населённых пунктов в России:

 Буинск — город в Татарстане, административный центр Буинского района.
 Буинск — посёлок в Ибресинском районе Чувашии.
 Буинск — деревня в Урмарском районе Чувашии.